Alemanno est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par (par ordre alphabétique) :

 Gianni Alemanno (né en 1958), homme politique italien ;
  (né en 1980), acteur, chanteur et photographe italien ;
 Maria Soave Alemanno (née en 1972), femme politique italienne ;
 Matías Alemanno (né en 1991), joueur de rugby à XV argentin ;
 Matteo Alemanno (né en 1967), dessinateur de bande dessinée italien ;
 Pietro Alemanno (actif entre 1475 et 1498), peintre italien ;
 Yohanan Alemanno (), kabbaliste et philosophe humaniste juif.

Références 

Homonymie de patronyme italien